Този списък все още е непълен. Бихте могли да го допълните, като щракнете върху „редактиране“.

Списъци на места в България
2000